Махат:

 Махат — в индуизме и буддизме божественный дух, верховный разум.

Персоналии
 Махат (IV веке до н. э.) — знатный элимиец.

См. также 
 Маат